Árbol del cielo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ailanthus altissima.
 El nombre común de la planta Alnus viridis.